Taranis – bóg celtycki
 BAE Taranis – brytyjski samolot bezzałogowy
 Taranis – polska blackmetalowa grupa muzyczna
 (5370) Taranis – planetoida